Omroepstatus (in Nederland)
 Vluchtelingenstatus; zie Verdrag betreffende de status van vluchtelingen